Кунсткамера:
 Кунсткамера — кімната для розміщення та зберігання тематичних колекцій або суміші курйозних речей в добу бароко.
 Кунсткамера — Музей антропології і етнографії імені Петра Великого (Кунсткамера) — перший музей Санкт-Петербургу.
 Кунсткамера — одна з музейних колекцій Дрездена.
 Кунсткамера — колекція скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва у складі Музею історії мистецтв у Відні.